Erau ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Erau (1871–nach 1892), österreichische Theaterschauspielerin
 Luise Erau (1822–unbekannt), deutsche Schriftstellerin, siehe Agnes von Auer

ERAU beziehungsweise ERAÜ steht als Abkürzung für:

 Eesti Raadioamatööride Ühing, estnischer Amateurfunkverband

Abkürzung